Tubertini peut faire référence à :

Patronyme 
  (1966-), écrivaine suédoise d'origine italienne ; 
 Giuseppe Tubertini (1759-1831), architecte italien ;
 Lorenzo Tubertini (1972-), entraîneur italien de volleyball ;
  (1945-), arbitre italien de football.

Toponyme 
 Palazzo Tubertini, palais à Bologne.

Homonymie de patronyme italien